Ani (stad), een ruïnestad in het oosten van het huidige Turkije, in de middeleeuwen de hoofdstad van Armenië
 Ani (Etruskische mythologie), de Etruskische god van de hemel
 Ani (Akita), een gemeente in de prefectuur Akita op het Japanse eiland Honshū
 Ani (Gjoemri), een wijk van de Armeense stad Gjoemri
 Ani (marma), een marmapunt gelegen op het bovenbeen
 ANI (bestandsformaat), een bestandsformaat voor cursorafbeeldingen
 Algemene Nederlandse Imkersvereniging, een Nederlandse vereniging voor imkers
 Crotophaga (ook Ani genoemd), een geslacht van drie Amerikaanse vogelsoorten 
 Symfonie nr. 23 (Hovhaness) (ook Ani genoemd), symfonie van Alan Hovhaness
 Papyrus van Ani, Egyptishe papyrusrol uit ongeveer 1250 v.Chr.
 Ani (letter), letter uit het Georgische alfabet